Saison 2 de The Voice Kids (Albanie)
 
 Saison 2 de The Voice Kids (Arabe)
 
Saison 2 de The Voice Kids (Belgique francophone)
 Saison 2 de The Voice Kids (Belgique néerlandophone)
 Saison 2 de The Voice Kids (Brésil)
 Saison 2 de The Voice Kids (Canada)
 Saison 2 de The Voice Kids (Colombie)
 Saison 2 de The Voice Kids (Danemark)
 Saison 2 de The Voice Kids (Finlande)
 Saison 2 de The Voice Kids (France)
 Saison 2 de The Voice Kids (Grèce)
 Saison 2 de The Voice Kids (Inde)
 Saison 2 de The Voice Kids (Indonésie)
 Saison 2 de The Voice Kids (Pays-Bas)
 Saison 2 de The Voice Kids (Pérou)
 Saison 2 de The Voice Kids (Philippines)
 Saison 2 de The Voice Kids (Pologne)
 Saison 2 de The Voice Kids (Portugal)
 Saison 2 de The Voice Kids (Roumanie)
 Saison 2 de The Voice Kids (Royaume-Uni)
 Saison 2 de The Voice Kids (Russie)
 Saison 2 de The Voice Kids (Corée du Sud)
 Saison 2 de The Voice Kids (Espagne)
 Saison 2 de The Voice Kids (Thaïlande)
 Saison 2 de The Voice Kids (Turquie)
 Saison 2 de The Voice Kids (Ukraine)
 Saison 2 de The Voice Kids (États-Unis, espagnol)
 Saison 2 de The Voice Kids (Vietnam)